La saison 2012-2013 de Danish Superliga est la centième édition de la première division danoise. Le premier niveau du championnat oppose douze clubs danois en une série de 33 rencontres durant la saison de football. À l'issue de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le FC Copenhague qui remporte le titre après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur le tenant du titre, le FC Nordsjælland et treize sur le Randers FC, promu de deuxième division. C'est le dixième titre de champion du Danemark de l'histoire du club.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

Participants 

Légende des couleurs

Classement 
 Dernière mise à jour :

Matchs 

|}

Statistiques individuelles

Classement des buteurs

Bilan de la saison

Notes et références 

Championnat du Danemark de football
Football
Football
Danemark